Кубок Албании по футболу 2014/2015 годов () — 63-й розыгрыш Кубка Албании по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт fshf.org
 Статистика на сайте soccerway.com

2014/2015
Спорт в Албании в 2014 году
Спорт в Албании в 2015 году
Албания
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году